Протоко̀лът (; ; ) най-общо представлява определено множество от правила в употребление при дадени обстоятелства.

 Протоколът е възприет приличен начин на поведение. Дипломатическият протокол е частен случай на този вид, в който се постановява по какъв начин да се оказва чест на държавни глави и се указва редът на дипломатите в дадена държава.
 Комуникационен протокол е множество от правила за комуникацията между електронни апарати, компютри, телефони и други устройства за мрежово оборудване. Мрежовите протоколи са подкатегория на комуникационните, като към тях се броят по-скоро протоколи, използвани в компютърни мрежи, като например TCP, IP, HTTP, и т.н. Протоколите, използвани в други сфери на комуникацията, като например мобилни телефони, радио и телевизия, обикновено не се наричат мрежови.
 Протокол в програмирането е множество от правила за комуникацията между обекти, програми или други програмни единици.
 Протокол (документ)